Гран-при Великобритании 1958 года — гонка Формулы-1, состоявшаяся 19 июля 1958 года на трассе Сильверстоун. Она стала седьмым этапом чемпионата мира.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Стирлинг Мосс — 1:39,4
 Быстрый круг: Майк Хоторн — 1:40,8
 Круги лидирования: Питер Коллинз 75 кругов (1-75).
 Последняя победа на шинах Engelbert.
 Последняя победа, подиум, финиш в очках и финиш вообще для Питера Коллинза - на следующем этапе он погибнет.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки